

События 
 Консулы Евтропий и Флавий Маллий Теодор.
 Император Гонорий велел закрыть школу гладиаторов в Риме и прекратил гладиаторские бои.
 Готский предводитель Гайнас стал magister militum на Востоке, объявил себя регентом и взял под контроль Константинополь.
 399—401 — папа св. Анастасий I.
 Евтропий пригрозил императрице Евдоксии изгнанием. Аркадий лишил Евтропия почестей и сослал на Кипр. Позже тот был осуждён и казнён. В Азии поднял мятеж Гайна. Аркадий встретился с ним вблизи Халкедона. Гайна получил титул главного военачальника и наполнил Константинополь своими войсками.
 399—420 — шах Ирана Яздигерд (Грешник). Покушался урезать привилегии зороастрийского духовенства.
 399—401 — император Янь Муюн Шэн.
 Яо Син покорил Лоян и бассейн Хуанхэ.
 Тоба Гуй разбил жужаней и покорил телеутов.
 У Гу (Южная Лян) покорил верховья Хуанхэ и окрестности Синина.

Родились 
 Элия Пульхерия (453)— императрица Восточной Римской империи.

Скончались 
 Эвагрий Понтийский(346) — христианский богослов, византийский философ, монах.
 Туфа Угу — сяньбийский вождь, основатель государства Южная Лян.
 Император Нинтоку — 16-й император Японии (313—399).
 Сириций — папа римский (320—326).
 Бахрам IV — шахиншах Ирана

См. также